PP to skrót odnoszący się do:
 witamina PP lub Niacyna
 Pastor Pastorum – określenie najwyższego duchownego w Kościele katolickim, papieża
 polipropylen – jeden z polimerów
 Pidżama Porno – polski zespół muzyczny
 cykl protonowy – termin fizyki jądrowej
 Politechnika Poznańska – polska uczelnia
 prawo poboru – termin z zakresu ekonomii
 Prawo przedsiębiorców – polska ustawa z zakresu przedsiębiorstwa 
 przedsiębiorstwo państwowe – przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo
 pierwsza pomoc
 podstawy przedsiębiorczości
 program partnerski
 partii politycznych:
 Partia Piratów (także Partia Piracka) – międzynarodowy ruch społeczno-polityczny
 Przymierze Prawicy
 Porozumienie Polskie
 Partia Ludowa (hiszp. Partido Popular) w Hiszpanii
 Partia Ludowa (port. Partido do Centro Democrático e Social / Partido Popular, CDS/PP) w Portugalii
 Partia Progresywna (port. Partido Progressista) w Brazylii
 Partia Progresywna (port. Partido Progressista) w Portugalii
 Instytucji i organizacji:
 Poczta Polska
 Policja Państwowa
 Puchar Polski (sport)
 Puchar Polski w hokeju na lodzie
 Puchar Polski w koszykówce
 Puchar Polski w koszykówce kobiet 
 Puchar Polski w pétanque
 Puchar Polski w piłce nożnej
 Puchar Polski w piłce nożnej plażowej
 Puchar Polski w piłce nożnej kobiet
 Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn
 Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet
 Puchar Polski w piłce siatkowej mężczyzn 
 Puchar Polski w piłce siatkowej kobiet 
 Puchar Polski w pływaniu synchronicznym
 Puchar Polski w rugby

Zobacz też 
 punkt procentowy